Едмор има више значења:
 Едмор (Мичиген)
 Едмор (Северна Дакота)